Alphabet (singel Amandy Lear)
 Alphabet (singel Drake’a)
 Alphabet (holding)

Zobacz też 

 Alfabet